Café
Café (semente)
Café (estabelecimento)

Artes 
Café (filme) — filme americano de 2010 estrelado por Jennifer Love Hewitt

Geografia 
Café (Alegre) — Brasil

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema